Buxeuil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Buxeuil (Aube) im Département Aube
 Buxeuil (Indre) im Département Indre
 Buxeuil (Vienne) im Département Vienne